Osaonica je lahko:
 Osaonica, Novi Pazar (Srbija)
 Osaonica, Trstenik (Srbija)